Caprese Michelangelo, een stad in de Italiaanse regio Toscane
 Insalata caprese, een Italiaanse salade